Termin Faktor I ima više značenja.

 Fibrinogen, enzim
 Komplementni faktor I, enzim
 Klasični-komplementni-put C3/C5 konvertaza, enzim